Krasnosnamenka ist der Name mehrerer Dörfer in Russland:
 in der Region Altai, siehe Krasnosnamenka (Region Altai)
 in der Region Chabarowsk, siehe Krasnosnamenka (Chabarowsk)
 in der Oblast Kemerowo, siehe Krasnosnamenka (Kemerowo)
 in der Oblast Leningrad, siehe Krasnosnamenka (Leningrad)
 in der Oblast Nowosibirsk, siehe Krasnosnamenka (Nowosibirsk)
 in der Oblast Orenburg, siehe Krasnosnamenka (Orenburg)